Liste der Städte in Pommern steht für:
 Liste der Städte in Hinterpommern
 Liste der Städte in Vorpommern